Jens Ledin, född 9 mars 1989 i Umeå, är en f.d. svensk ishockeyspelare. Ledins moderklubb är IF Björklöven med vilka han spelade som junior och gjorde A-lagsdebut ,men i Hockeyallsvenskan säsongen 2008/2009. Totalt blev det 74 matcher och 13 poäng med Björklöven i Hockeyallsvenskan. Under säsongen 2010/2011 spelade Ledin för Nybro Vikings IF i  Division 1. I mitten av april 2011 återvände dock Ledin till Björklöven och var med och spelade upp dem till Hockeyallsvenskan igen. Till säsongen 2014/15 skrev Ledin på för Tegs SK och blev kvar där till 2019 då han avslutade sin karriär.

Klubbkarriär

Källor 

Födda 1989
Idrottare från Umeå
Levande personer
Män
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tegs SK
Svenska ishockeyspelare